Francisca de Orleães-Longueville  — princesa de Condé
Francisca Maria de Orléans  — princesa de Orléans e duquesa de Chartres
Francisca Isabel de Orleães  — princesa de Orléans, da Grécia e da Dinamarca 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história